Вулиця Валова́ — назва вулиці у деяких країнах світу.

Вулиця Валова — вулиця у Глухові.
 Вулиця Валова — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Валова — вулиця в Золочеві.
 Вулиця Валова — вулиця в центральній частині Івано-Франківська.
 Вулиця Валова — вулиця в центральній частині Коломиї.
 Вулиця Валова — вулиця у Львові.
 Вулиця Валова — вулиця у Прилуках
 Вулиця Валова — вулиця у Стрию
 Вулиця Ва́лова — одна з найстаріших вулиць Тернополя.

Вулиця Валова — вулиця в Тарнові.

Вулиця Валова — вулиця в Москві.
 Вулиця Валова — вулиця в Саратові.
 Вулиця Валова — вулиця в Челябінську.

Вулиці